UBSC Bangui ist ein Fußballverein in Bangui (Zentralafrikanische Republik).

Geschichte 
Der größte Erfolg war das Erreichen des nationalen Pokalfinales 1982. Sie verloren dieses zwar, qualifizierten sich aber für den CAF Cup Winners 1983. Dort schieden sie bereits in der ersten Runde aus.

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

Bangui
Organisation (Bangui)
Sport (Bangui)